Ла Бота има више значења:

 Ла Бота (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Бота (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бота (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бота (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бота (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бота (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бота (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бота (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику